Текирдаг — город в западной Турции.
 Текирдаг — провинция в Турции.